Łacińska nazwa Prus
 Wspólnota Kulturowa Borussia
 wydawane przez nią pismo („Borussia”. Kultura, Historia, Literatura)
 Niemieckie kluby sportowe:
 Borussia Dortmund
 Borussia Mönchengladbach
 Borussia 06 Myslowitz (obecnie Lechia 06 Mysłowice – polski klub)
 Borussia Neunkirchen
 Tennis Borussia Berlin
 Niemieckie korporacje akademickie